Хельмут Шнайдер (; ) — немецкий футболист и тренер, выступавший на позиции защитника, полузащитника и нападающего. В 1940 году, провёл один матч за национальную сборную Германии.

Биография

Игровая карьера 
Выступал за клубы «», «Бавария», «Вальдхоф», «Гройтер Фюрт», «», «Берлинер 1892» и «Майнц 05». В сезоне 1941/42 выступал за неизвестный австрийский клуб. В составе «Вальдхофа», дважды становился победителем , а также финалистом кубка.

Сборная 
Единственный матч в составе национальной сборной, Шнайдер провел в Лейпциге, 1 сентября 1940 года, в товарищеском матче со сборной Финляндией (13:0).

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в 1946 году, будучи  клуба «Майнц 05», а также «Гройтер Фюрта» в 1948 году. Во время обучения для получения лицензии тренера, тренировал «».

Личная жизнь 
Родился 17 июля 1913 в Альтрипе. Скончался 13 февраля 1984 года в Мангейме.

Статистика

Национальная сборная

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Бавария» Мюнхен
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Бавария»
Тренеры ФК «Майнц 05»
Тренеры ФК «Мангейм»
Тренеры ФК «Пирмазенс»